Marosi Miklós (1922–2010) közgazdász, egyetemi tanár
 Marosi Miklós (1942–2021) építész